Kryzys zakładników (Iran)
 Kryzys zakładników (Peru)